20. Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się między 8–9 maja w Splicie w Chorwacji na obu obiektach: Stadion Park mladeži i amfiteatrze Salona. Pierwotnie zawody miały zostać rozegrane w dniach 13–14 marca 2021 w portugalskiej Leirii, jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną w Portugalii spowodowanej pandemią COVID-19 europejska federacja w marcu zmieniła lokalizację i termin zawodów.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacje drużynowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

2021
2021 w lekkoatletyce
2021 w Chorwacji
Zawody lekkoatletyczne w Chorwacji
Sport w Splicie
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19